

Patronyme
 Jason Butler Harner, (1970- ), est un acteur américain.
 Michael Harner, (1929-2018), est un anthropologue américain spécialiste du chamanisme traditionnel 

Homonymie
Homonymie de patronyme